

Botanica 
Con il nome comune di mortella si indicano due distinte specie botaniche:
 Il Mirto (Myrtus communis) specie della famiglia delle Myrtaceae.
 Il Bosso comune (Buxus sempervirens) specie della famiglia delle Buxaceae.

Inoltre il Vaccinium oxycoccus, specie della famiglia delle Ericacee che produce bacche commestibili, è anche noto come "mortella di palude".

Altro 
Mortelle – frazione del comune italiano di Messina